Bartlett steht für:
 Bartlett (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Bartlett ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bartlett (Alabama), im Marshall County
 Bartlett (Colorado), im Baca County
 Bartlett (Connecticut), im New London County
 Bartlett (Georgia), im Macon County
 Bartlett (Illinois), im Cook County
 Bartlett (Iowa), im Fremont County
 Bartlett (Kalifornien), im Inyo County
 Bartlett (Kansas), im Labette County
 Bartlett (Minnesota), im St. Louis County
 Bartlett (Mississippi), im Newton County
 Bartlett (Missouri), im Shannon County
 Bartlett (Nebraska), im Wheeler County
 Bartlett (New Hampshire), im Carroll County
 Bartlett (New York), im Oneida County
 Bartlett (North Carolina), im Camden County
 Bartlett (North Dakota), im Ramsey County
 Bartlett (Coshocton County, Ohio)
 Bartlett (Washington County, Ohio)
 Bartlett (Oregon), im Wallowa County
 Bartlett (Tennessee), im Shelby County
 Bartlett (Texas), im Williamson County
 Bartlett Corners, im Monroe County, New York
 Bartlett Cove, im Hoonah-Angoon, Alaska
 Bartlett Heights, im Weber County, Utah
 Bartlett Hollow, im Delaware County, New York
 Bartlett Mills, im York County, Maine
 Bartlett Springs, im Lake County, Kalifornien

Gewässer:

 Bartlett Fork, Fließgewässer im Henry County, Kentucky
 Bartlett Pond Brook, Fließgewässer im Worcester County, Massachusetts
 Bartlett River, Fließgewässer in Alaska
 Bartlett Slough, Fließgewässer im Teton County, Wyoming
 Bartlett Stream, Fließgewässer in Maine
 Bartlett Lake, See im Maricopa County, Arizona

Parks:
 Bartlett Experimental Forest im Carroll County, New Hampshire
 Bartlett State Wildlife Management Area im Fremont County, Iowa
 Bartlett Woods Nature Preserve im Lee County, Illinois
 Bartlett-Garcia Conde Initial Survey Point Historical Marker im Doña Ana County, New Mexico

Sonstige:
 Bartlett Creek Area Mine, Mine im Sublette County, Wyoming
 Bartlett Mine, Mine im Colfax County, New Mexico
 Bartlett Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Bartlett Tunnel, Mine im Lake County, Colorado
 Bartlett Oil Field, Ölfeld im Jones County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bartlett Arboretum, in Belle Plaine, Kansas, ID-Nr. 10000180
 Bartlett Blacksmith Shop-Scandinavian Hotel, in Galesville, Wisconsin, ID-Nr. 84003786
 Bartlett Commercial Historic District, in Bartlett, Texas, ID-Nr. 80004076
 Bartlett Memorial Historical Museum, in Beloit, Wisconsin, ID-Nr. 77000048
 Bartlett Real Estate Office, in Beverly Shores, Indiana, ID-Nr. 04000208
 Bartlett School, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 86003315
 Bartlett-Hawkes Farm, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001770
 Bartlett-Kirk House, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 94000856
 Bartlett-Myers Building, in Edgemont, South Dakota, ID-Nr. 06000457
 Bartlett-Russell-Hedge House, in Plymouth, Massachusetts, ID-Nr. 76001614
 Bartlett's Bridge, in Oxford, Massachusetts, ID-Nr. 00000077

Bartlett steht für:
 Bartlett, im englischsprachigen Raum für die Birnensorte Williams Christ
 Bartlett-Test, statistischer Test
 Canadian Bartlett Automobile, kanadischer Automobilhersteller
 Bartlett (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bartlett Bench, Erhebung im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Bartlett Inlet, Bucht im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Bartlett-Gletscher (Antarktika) im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Bartlett Branch
 Bartlett Brook
 Bartlett Creek
 Bartlett Island
 Bartlett Pond
 Bartlett Rock
 Bartlett Township
 Mount Bartlett
 Bartlet
 Bat'leth, klingonisches Schwert